Mecze o Superpuchar Europy 1977 zostały rozegrane 22 listopada i 6 grudnia 1977 roku pomiędzy Liverpoolem, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1976/1977 oraz Hamburgerem SV, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1976/1977. Liverpool zwyciężył w dwumeczu 7:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz pierwszy w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Hamburger SV

Liverpool

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 22 listopada 1977 na Volksparkstadion w Hamburgu. Frekwencja na stadionie wyniosła 16 000 widzów. Mecz sędziował António Garrido z Portugalii. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Hamburgera SV strzelił Ferdinand Keller w 29. minucie. Bramkę dla Liverpoolu strzelił David Fairclough w 65. minucie.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 6 grudnia 1977 na Anfield w Liverpoolu. Frekwencja na stadionie wyniosła 34 931 widzów. Mecz sędziował Ulf Eriksson ze Szwecji. Mecz zakończył się zwycięstwem Liverpoolu 6:0. Bramki dla Liverpoolu strzelali Phil Thompson w 21. minucie, Terry McDermott w 40., 55. i 56. minucie, David Fairclough w 86. minucie oraz Kenny Dalglish w 88. minucie.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1976/1977)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1976/1977)

Bibliografia 
 RSSSF

1977 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
1977 w Europie